

Pessoas
Marietta Alboni

Localidades

 Marietta (Carolina do Norte);
 Marietta (Carolina do Sul);
 Marietta (Florida);
 Marietta (Geórgia) (um subúrbio de Atlanta);
 Marietta (Illinois);
 Marietta (Minnesota);
 Marietta (Mississippi);
 Marietta (Nevada);
 Marietta (Nova Iorque);
 Marietta (Ohio);
 Marietta (Oklahoma);
 Marietta (Pensilvânia);
 Marietta (Texas);
 Marietta (Wisconsin);
 Marietta-Alderwood (Washington).

Outros
 Marietta (restaurante)
Desambiguações de antropônimos